Santa Rita do Araguaia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alto Araguaia (ort), Mato Grosso, 
 Santa Rita do Araguaia (kommun i Brasilien), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar